Le nom Brian Robinson est porté par les personnes suivantes :
 Brian Robinson (1930-2022), un coureur cycliste anglais ;
 Brian Robinson (né en 1953), un footballeur international canadien ;
 Brian Robinson (né en 1966), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Brian Robinson (né en 1967), un joueur australien de cricket.

Voir aussi